Діброва — ліс, у якому переважає дуб з супутніми широколистяними породами.

Прізвища 

Діброва — українське прізвище іменникового типу.

Діброва — жіноча форма українського та російського прізвища прикметникового типу Дібров.

Відомі носії:
 Діброва Андрій Стефанович (1924—1994) — український художник порцеляни.
 Діброва Валентин Валентинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Діброва Валерій Григорович (1953) — український політик.
 Діброва Володимир Георгійович (1951) — письменник, перекладач, есеїст.
 Діброва Гнат (1906 — 1984) — український поет. Псевдонім — Гнат О. Діброва.
 Діброва Григорій Володимирович (*1951) — краєзнавець Сумщини, член Спілки журналістів України, голова Роменської міськрайонної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
 Діброва Зінаїда — українська драматична актриса й оперна співачка (драматичне сопрано).
 Діброва Зот Андрійович (1880-ті — ?) — бандурист, артист симфонічного оркестру Кубанського козачого війська.
 Діброва Іван (1881 — 1917) — український письменник і публіцист.
 Діброва Ілля Данилович (1891 — 1944) — ватажок радянського партизанського руху в Україні і Словаччині в часи Визвольних змагань та німецько-радянської війни.
 Діброва Лідія Миколаївна ( 1934) — українська художниця порцеляни.
 Діброва Людмила Іллівна (1921 — 2014) — учасниця підпільно-партизанського руху під час Другої світової війни.
 Діброва Олексій Тимофійович (1904 — 1973) — український економіко-географ, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Діброва Петро (? — 1919) — кубанський бандурист.
 Діброва Федір (1880 — 1919) — кубанський бандурист.
 Діброва Юлія Олексіївна (* 1979) — український композитор, кінокомпозитор, музикознавець, автор ряду наукових статей.

Топоніми



Селище міського типу 
 Діброва — Житомирська область, Коростенський район

Села 
 Діброва — Волинська область, Луцький район, Горохівська міська громада колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Діброва — Волинська область, Луцький район, Липинська сільська громада колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Діброва — Волинська область, Ковельський район
 Діброва — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Діброва — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Діброва — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Діброва — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Діброва — Донецька область, Бахмутський район
 Діброва — Донецька область, Краматорський район
 Діброва — Житомирська область, Коростенський район, Коростенська міська громада
 Діброва — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Діброва — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Діброва — Запорізька область, Пологівський район
 Діброва — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Богородчанська селищна громада
 Діброва — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Бурштинська міська громада
 Діброва — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Тлумацька міська громада
 Діброва — Івано-Франківська область, Калуський район, Войнилівська селищна громада
 Діброва — Івано-Франківська область, Калуський район, Долинська міська громада
 Діброва — Київська область, Бучанський район
 Діброва — Київська область, Фастівський район
 Діброва — Львівська область, Львівський район
 Діброва — Львівська область, Стрийський район
 Діброва — Львівська область, Червоноградський район
 Діброва — Львівська область, Яворівський район
 Діброва — Луганська область, Старобільський район
 Діброва — Миколаївська область, Баштанський район
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 року — Котелевський район)
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Діброва — Рівненська область, Вараський район
 Діброва — Сумська область, Шосткинський район
 Діброва — Сумська область, Сумський район
 Діброва — Тернопільська область, Тернопільський район, Саранчуківська сільська громада
 Діброва — Тернопільська область, Тернопільський район, Збаразька міська громада
 Діброва — Тернопільська область, Кременецький район, Вишнівецька селищна громада
 Діброва — Тернопільська область, Кременецький район, Кременецька міська громада
 Діброва — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Діброва — Харківська область, Ізюмський район
 Діброва — Херсонська область, Каховський район
 Діброва — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Діброва — Чернівецька область, Вижницький район
 Діброва — Чернігівська область, Ніжинський район
 Діброва — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Діброва — Чернігівська область, Прилуцький район

Колишні села та колишні назви сел 
 Діброва — назва села Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області до 2004 року
 Діброва — колишнє село Поліського району Київської області, відселено через наслідки аварії на ЧАЕС
 Діброва — назва села Дуброва Миколаївського району Львівської області до 1989 року
 Діброва — колишнє село Гощанського району Рівненської області, виключено з облікових даних 20 червня 2014 року
 Діброва — колишнє село Сумського району Сумської області, існувало до 1965 року

Селища 
 Діброва — Вінницька область, Жмеринський район
 Діброва — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Діброва — Сумська область, Роменський район

Зупинні пункти 
 Діброва — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці у Харківській області на лінії Зміїв — Лиман
 Діброва — зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці у Закарпатській області на лінії Батьово — Солотвино І
 Діброва — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці в Івано-Франківській області на лінії Івано-Франківськ — Коломия

Природоохоронні території 
 Діброва — Івано-Франківська область, Богородчанський район, дендропарк
 Діброва — Закарпатська область, Рахівський район, лісовий заказник
 Діброва — Чернігівська область, Ріпкинський район, лісовий заказник
 Діброва — Волинська область, Камінь-Каширський район, лісовий заказник
 Діброва — Львівська область, Жидачівський район, загальнозоологічний заказник
 Діброва — Сумська область, Шосткинський район, ландшафтний заказник
 Діброва — Волинська область, Ківерцівський район, заповідне урочище
 Діброва — Рівненська область, Рокитнівський район, заповідне урочище
 Діброва — Вінницька область, Вінницький район, ботанічна пам'ятка природи
 Діброва — м. Чернівці, ботанічна пам'ятка природи

Діброва — село, Берестейська область, Берестейський район

Див. також 
 Діброва (зупинний пункт)
 Дуброва
 Дубрава
 Дібров

Примітки 

Російські прізвища
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ